Осада Наварина:
 Осада Наварина (1821)
 Осада Наварина (1825)